NEW, sigle composé des trois lettres N, E et W, peut faire référence à :
 Lakefront Airport, un aéroport régional de La Nouvelle-Orléans en Louisiane, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports,

new est également un code utilisé pour :
 Le nepālbhāsha, une langue du Népal parlée par les Newars, selon la norme ISO 639 des codes de langues.

New, signifie nouveau en anglais et News, l'actualité ou les nouvelles en anglais. Cela peut faire référence à :

 news, une nouvelle sur internet ;
 new, un mot clé utilisé pour instancier un nouvel objet dans les langages de programmation orientés objet.

Personnalités 

 Chester William New (1882-1960), historien et professeur canadien ;
 Edith New (1877-1951), suffragette anglaise ;
 Harry Stewart New (1858-1937), homme politique américain.

Culture

Musique 
 NEWS, est un groupe de J-pop;
 Huey Lewis and the News est un groupe rock américain ;
 New, un album de Richard Clayderman, produit par Paul de Senneville et Olivier Toussaint, chez Capitol Records, et sorti en 2005 ;
 News, une chanson du groupe Dire Straits sur l'album Communiqué ;
 New, un album de Paul McCartney sorti en 2013 et aussi la chanson éponyme de l'album ;
 NEW, est un single du groupe AAA sorti en 2016.
 New la comédie musicale improvisée, spectacle multidisciplinaire créé en 2011 à Paris.

Littérature
 News, un roman d'Arthur Hailey (1990).

Industrie 
 Un constructeur informatique ;
 News, une marque de cigarettes ;
 NeWS était un système de fenêtrage proposé par Sun Microsystems.

Voir aussi 
 , titre de nombreux quotidiens anglophones.

Code
Homonymie de titre